Barcarena kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barcarena, ort, Pará,

Portugal 

 Barcarena, Portugal, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar